Leda je lahko:
Leda, Zahodna Avstralija - južno predmestje Pertha v Avstraliji
Leda (luna) - Jupitrov naravni satelit
38 Leda, asteroid glavnega pasu
Leda (mitologija) - princesa iz grške mitologije
 HMS Leda, ime več ladij Kraljeve vojne mornarice